Николай Вениаминович Каверин (11 октября 1933, Ленинград, — 15 февраля 2014, Нашвилл) — советский и российский вирусолог, доктор медицинских наук (1968), профессор (1981), член-корреспондент АМН СССР (1988), академик РАМН (2005).

Биография 
Сын писателей Вениамина Каверина и Лидии Тыняновой.

Окончил в 1957 году лечебный факультет 1-го Московского медицинского института и поступил в аспирантуру в Институте вирусологии им. Д. И. Ивановского АМН СССР.

С 1957 года работал в Институте вирусологии РАМН им. Д. И. Ивановского: аспирант (1957—1960), младший (1960—1962) и старший (1962—1970) научный сотрудник, заведующий лабораторией субвирусных структур (1970—1987), заведующий лабораторией физиологии вирусов (с 1987 года).

Научные работы посвящены молекулярно-биологическим аспектам вирусологии, исследованиям биосинтеза вирусных РНК (парамиксовирусов, вирусов гриппа). Исследовал специфичность белковых взаимодействий при образовании субвирусных структур вируса гриппа при смешанной инфекции, а также молекулярно-генетические основы вирулентности вирусов гриппа для различных хозяев.

С 1999 года проживал в США. Похоронен в Нашвилле, штат Теннесси (США).

Источники 
 Николай Вениаминович Каверин (К 70-летию со дня рождения) // Вестн. РАМН. — 2003. — № 10. — С. 63
 Биография Николая Каверина

Примечания

Ссылки 
 
 Пока самый опасный среди вирусов гриппа — именно птичий грипп  (интервью сайту Полит.ру)
 Этические принципы в науке повсюду одинаковы 
 Публикации  в газете «Троицкий вариант — Наука»
 Другие публикации 

Вирусологи России
Вирусологи СССР
Выпускники 1-го МГМУ
Члены-корреспонденты АМН СССР
Лауреаты премии Гумбольдта
Жители ЖСК «Советский писатель»